Memmie est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Memmie est un prénom masculin désuet.

Memmie peut être aussi un patronyme

Saints des Églises chrétiennes 
  Memmie de Rome († vers 303 ou 304), avec Cyriaque le diacre, ainsi que Large, Crescentien, Julienne, Smaragde et dix-huit autres, martyrs à Rome sous Dioclétien et Maximien ; célébrés le 8 août.
 Memmie de Châlons () ou Menge, premier évêque de Châlons-en-Champagne ; célébré localement le 5 août.

Autres personnalités portant ce prénom 
Voir

Références